International Networks — глобальные телефонные номера, не имеющие географической привязки. Выделены международным союзом электросвязи. Используются телефонные коды +882 и +883. Из российских операторов связи подобные номера получил «Межрегиональный Транзиттелеком».

Операторы 
Коды +882 и +883 присвоены следующим операторам:

Телефонных кодов|Страны
Телефонные планы нумерации